Foreign Exchange bezeichnet:

Finanzwesen
 Foreign exchange market, der Devisenmarkt, auch Fremdwährungsmarkt, in Kurzform auch FX-Markt oder Forex
 Foreign Exchange Certificate (FEC) war eine 1980–1994 im Umlauf befindliche Ersatzwährung für sich in der Volksrepublik China aufhaltende Ausländer

Telekommunikation
 Foreign Exchange Station (FXS) bezeichnet ein Gerät, das in einem Telefonsystem angeschlossenen Endgeräten (FXO-Geräten) Telefondienste zur Verfügung stellt
 Foreign Exchange Office (FXO) bezeichnet alle Geräte, die an ein Telefonsystem angeschlossen werden und sich dort wie Endgeräte verhalten

Kunst & Kultur
 The Foreign Exchange ist ein Alternative-R&B-Duo

Siehe auch:
 Forex